Georgij Evgen'evič Šilov, matematico sovietico, traslitterato anche come Georgii Evgen'evich Shilov
 4164 Shilov, asteroide